Станислав Валентинович Довжик (18 июня 1980, Таганрог) — российский продюсер, режиссёр кино и телевидения, сценарист.

Биография 
Станислав Довжик родился в Таганроге 18 июня 1980 года.

В 2002 году окончил Таганрогский государственный педагогический институт.

В 2003 году окончил Краснодарский государственный университет Культуры и Искусств.

В 2007 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (режиссёрская мастерская И. Ф. Масленникова).

Призы и награды 
 2006 — Победитель конкурса молодых режиссёров творческой лаборатории кино «Против потока» (совместный проект к/к «Мосфильм» и к/к «СТВ»).
 2008 — Победитель конкурса режиссёров. Академия коммуникаций «BBDO Wordshop 3» 2008 (организаторы — НППР и РА BBDO).
 2009 — Победитель в номинации «Дебютная режиссёрская работа» профессионального конкурса «25 кадр» выставки «Дизайн и реклама».

Фильмография

Режиссёр 
 2005—2006 — Не родись красивой
 2008 — Петровка, 38. Команда Семёнова
 2009 — Поединки. Счастье разведчика (фильм 1. «Человек, который спас город»)

Сценарист 
 2009 — Олимпиус инферно

Продюсер 
 2009 — Олимпиус инферно
 2010 — Любовь под прикрытием
 2010 — Подсадной
 2011 — Высоцкий. Спасибо, что живой
 2012 — После школы
 2013 — Третья мировая
 2014 — Выпускной
 2014 — Горько 2

Ссылки 

Кинорежиссёры России
Кинорежиссёры XXI века
Персоналии:Таганрог
Выпускники Таганрогского государственного педагогического института